Anchorage, Engels voor ankerplaats, kan verwijzen naar:

 Anchorage (Alaska), een stad in Alaska, Verenigde Staten
 Anchorage (Kentucky), een buitenwijk van Louisville, Kentucky, Verenigde Staten
 Anchorage (lied) - een lied uit 1988 van Michelle Shocked